Abbad ibn Ziyad ibn Abi-Sufyan, general omeia
 Abu-Sufyan ibn Harb (vers 565-653), capitost de la Meca
 Abu-Sufyan ibn al-Hàrith ibn al-Múttalib, cosí del profeta Mahoma
 Abu-Sufyan Mahbub ibn ar-Rahil al-Abdí, teòleg i historiador ibadita del segle VIII
 Muàwiya ibn Abi-Sufyan, califa omeia sufyànida de Damasc (661 - 680)
 Yazid ibn Abi-Sufyan, general àrab